

Села 
 Кузьмин — Хмельницька область, Городоцький район;
 Кузьмин — Хмельницька область, Красилівський район;
 Кузьмин — Кам'янський район, Молдова (Придністров'я).

Залізничні зупинні пункти 
 Кузьмин — пасажирський зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Люди 
 Кузьмин Василь Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кузьмін

Російські прізвища